Piège au royaume des ombres est le troisième tome de la série fantasy d’Anne Robillard Les Chevaliers d'Émeraude. Il est paru le  aux éditions Mortagne au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
Kira est âgée de 15 ans. Sa candidature pour devenir écuyer est une fois de plus rejetée, bien que chaque chevalier ait alors deux écuyers à leur charge. En colère, elle défie Wellan, le Chevalier à l'origine de cette injustice dans un duel. Elle gagne et devient de ce fait l’écuyer de Bridgess. Jasson et Bergeau ressentent le besoin de s'unir à des compagnes et c'est ainsi que Bergeau se marie à Catania, originaire du royaume de Zénor et Jasson s'unit à Sanya, une paysanne du royaume d'Émeraude.

Wellan décide d'envoyer des troupes dans plusieurs royaumes. C'est ainsi que lui, Bridgess, quelques autres Chevaliers et leurs Écuyers, dont Kira, se retrouvent à aller au royaume d'Argent. Kira est partagée, car elle est à la fois contente d'aller au royaume de son mentor Hadrian d'Argent (ancien Chevalier d'Émeraude qu'elle a ressuscité pour qu'il lui apprenne à se battre) et apeurée, car c'est aussi le royaume de son oncle, le frère du roi Shill. Elle ignore encore que son vrai père n'est pas humain. Là-bas, Wellan aperçoit une pluie d'étoiles filantes. Il comprend que cela signifie la  naissance du porteur de lumière. 

Lors d'une visite de Fan de Shola, celle-ci annonce à Wellan que l'Empereur Noir est au courant de la naissance du porteur de lumière et qu'il prévoit d'envoyer des troupes au royaume de Zénor et au royaume de Shola. Pendant ce temps, l'Immortel Abnar emporte le bébé pour mieux le protéger au Château d'Émeraude.

Les Chevaliers d'Émeraude partent donc vers Zénor afin de protéger ce royaume une fois de plus contre les plans d'invasion d'Amecareth. Kira se démontre nécessaire pour vaincre tous les dragons. C'est aussi à cet endroit qu'elle découvre ses vraies origines. Les Chevaliers n'ont cependant pas le temps de se reposer. Un cri de détresse leur provient du Nord.

Ils y découvriront que le Royaume des Esprits est habité par les descendants d'Onyx, un ancien chevalier d’Émeraude, qui avait auparavant fui le magicien de Cristal, et s'était réfugié là avec des personnes fuyant les guerres. Wellan sera très triste d'apprendre qu'Alombria, où il avait beaucoup appris dans le précédent tome, a été brûlée et que presque tous ses habitants ont été tués. Les seuls survivants sont son amie Jahonne ainsi que l'Immortel Nomar. Kira tombe amoureuse de Sage, un autre hybride résident au Royaume des Esprit. Malgré l'absence de dragons, le danger n'est pas écarté. D'abord, Wellan est touché par un sortilège que même Santo, le meilleur guérisseur, ne peut l'en débarrasser, il faut donc requérir l'aide de Kira. Asbeth qui a survécu à son dernier affrontement avec Wellan veut se venger et récupérer Narvath, qui est en fait le nom insecte de Kira. Il faudra les efforts combinés de plusieurs Chevaliers, de Kira, de Sage et de Nomar pour chasser cet oiseau de malheur.

De retour au royaume d'Émeraude, Sage, qui épate tout le monde avec ses pouvoirs et ses capacités, devient le premier Chevalier à bénéficier de la procédure d'exception qui permet qu'un homme soit nommé Chevalier sans avoir été Écuyer au préalable. En effet il a décidé de quitter Espérita pour devenir un Chevalier d'Émeraude, car au Royaume des Esprits sa vie n'a aucun sens à son goût.

Mais Onyx, l'ancien Chevalier d'Émeraude décédé, n'a pas dit son dernier mot. En effet il s'avère que Onyx est un personnage très puissant et possédant de nombreux pouvoirs et il a donc réussi à faire survivre son âme (et malheureusement pas son corps) à travers le temps. Il errait maintenant depuis des centaines d'années avec une certaine envie de vengeance; durant sa première vie, il avait été un Chevalier d'Émeraude (un des meilleurs) et il avait réussi à vaincre Amecareth et ses hommes-insectes avec son ami, Hadrian d'Argent et ses compagnons d'armes. Durant ces longues années de guerre, le Magicien de Cristal (plus récemment renommé "Abnar") leur avait prodigué des centaines de pouvoirs magiques pour combattre cet ennemi redoutable. Il est donc logique que, à la fin de la guerre, les Chevaliers d'Émeraude aient eu envie d'une certaine récompense dû à leurs exploits. Mais certains d'entre eux en demandèrent trop. En effet après ces longues années de guerres, les Chevaliers d'Émeraude s'attaquèrent aux rois et aux nobles pour obtenir des terres et des royaumes grâce à leurs pouvoirs magiques. L'Immortel Abnar les en empêcha cependant en leur retirant leurs pouvoirs magiques. Mais certains (comme Onyx) refusèrent, et tentèrent même d'attaquer Abnar. Face à cet affront, Abnar tua tous les renégats, tous sauf un; Onyx. Ayant vu tous ses compagnons d'armes mourir sous ses yeux, et sachant qu'il serait le prochain, Onyx s'enfuit à Espérita avec une centaine de paysans. Depuis, sa soif de vengeance n'a cessé de croître, et il échafaude un plan pour s'attaquer à Abnar depuis toutes ces années. Mais que vient faire ce Chevalier renégat dans notre histoire me direz-vous? Et bien voilà; Sage est en fait un descendant d'Onyx et il porte donc une partie de son sang en lui. Onyx, sous sa forme d'esprit, ne peut revenir à la vie dans un corps physique que si ce dernier appartient à quelqu'un de sa famille (qui a donc son sang qui coule dans ses veines). Revenons à Sage; ce dernier se prépare à passer le reste de ses jours en tant que Chevalier d'Émeraude, et se prépare donc à vivre au Château d'Émeraude. Et qui réside au Château d'Émeraude? L'Immortel Abnar! Onyx prend donc possession du corps de Sage à la fin de ce livre et met à exécution ses plans de vengeance envers l'Immortel.

Notes et références

Références 

 http://www.anne-robillard.com
 http://www.anne-robillard.com/les-chevaliers-d-emeraude
 http://www.anne-robillard.com/journal_onyx/journal_onyx_00.html

Les Chevaliers d'Émeraude
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2003
2003 en fantasy